Франки́сты:

 Франкисты (сер. XVIII века — нач. XIX) — полухристианская мистическая секта, основанная среди польских евреев Яковом Франком, с учением мессианских преданий саббатианцев и признанием троичности Божества; её члены были вынуждены принять католичество во Львове и Варшаве.
 Франкисты XX века — в Испании франкизм и Испанская фаланга.

См. также 
 Франк

Примечания